Василий Фёдоров:
 Фёдоров, Василий (ум. 1670) — донской казак, один из руководителей казацко-крестьянского восстания под предводительством Степана Разина.
 Фёдоров, Василий (Манчаары; 1805—1870) — якутский национальный герой.
 Фёдоров, Василий Георгиевич (1895—1959) — русский прозаик, поэт, публицист, актёр.
 Фёдоров, Василий Дмитриевич (1918—1984) — русский советский писатель и поэт, технолог.
 Фёдоров, Василий Игнатьевич (1933—2021) — советский и российский учёный, доктор исторических наук.
 Фёдоров, Василий Михайлович (?—?) — русский драматург и поэт первой четверти XIX столетия.
 
 Фёдоров, Василий Устинович (1924—1960) — советский солдат, полный кавалер ордена Славы.